Das Damendoppel der French Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Jana Novotná und Arantxa Sánchez-Vicario, das Fernández und Swerawa in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1995